Геппнери — рід львівських та луцьких патриціїв в XVI—XVIII ст..

 Домінік Геппенер (Геппнер)   — львівський майстер-цирюльник, згадується в 1578 році, один з засновників львівського цеху цирульників 1578
 Мельхіор Геппнер;— лікар в Острозі (поч. XVII ст.)
 Павло Геппнер — доктор медицини, львівський райця (1616—1641) та бурмистр (1624).
 Франциск Домінік Геппнер — львівський райця (1646—1648) та бурмистр (1647).
 Павло Домінік Геппнер — львівський райця (1694—1709) та бурмистр (1696, 1700). Міський писар та синдик, укладач «Золотої книги привілеїв Львова».
 Ян Геппнер (Гепнер) — луцький аптекар, райця та бурмистр Луцька (перша пол. XVII ст.)

Примітки 

Геппнери